IX Средиземноморские игры проводились в Касабланке с 3 по 17 сентября 1983 года. Соревнования проходили по 20 видам спорта.

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 3 сентября 1983 года в Касабланке. Игры открыл король Марокко Хасан II.

В играх приняли участие 2180 спортсменов — 1845 мужчин и 335 женщин из 14 стран.

Медальный зачёт 
В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Италии, завоевав 142 медалей, из которых 53 золотых, 43 серебряных и 46 бронзовых.

Из 16 стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 12 государств.

Ссылки 
 IX Средиземноморские игры

1983
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Международные спортивные соревнования в Касабланке
Сентябрь 1983 года